Estación de las Tablas puede referirse a:

 la estación de metro de Madrid.
 la estación perteneciente a la línea Marchena-Valchillón en el término municipal de Córdoba.